Stewart Township peut désigner les townships suivants :

Canada 
 , un canton dans le Nord-Est de l'Ontario.

États-Unis 
  dans le comté de Barnes au Dakota du Nord.
 Stewart Township dans le comté de Kidder au Dakota du Nord.
 Stewart Township dans le comté de Tripp au Dakota du Sud.
 Stewart Township dans le comté de Fayette, en Pennsylvanie.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships